Лос Хобос има више значења:

 Лос Хобос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хобос (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Хобос (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Хобос (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хобос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Хобос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хобос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хобос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хобос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику